Wahlkreis Mittelsachsen steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Mittelsachsen 1
 Wahlkreis Mittelsachsen 2
 Wahlkreis Mittelsachsen 3
 Wahlkreis Mittelsachsen 4
 Wahlkreis Mittelsachsen 5